David Strang (né en 1968), athlète britannique ;
 Gilbert Strang (né en 1934), mathématicien américain ;
 Gunnar Sträng (1906-1992), homme politique suédois ;
 Lewis Strang (1984-2011), pilote automobile américain ;
 William Strang (1859-1921), peintre, graveur et écrivain écossais ;
 William Strang ( Strang ; 1893-1978), diplomate britannique.